Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet 2019 – 12. edycja mistrzostw Europy w boksie kobiet. Zawody zostały rozegrane w dniach 24–31 sierpnia w Alcobendasie. Odbyło się 10 konkurencji.

Miejsce 
Rywalizacja odbyła się w hali „Amaya Valdemoro”, który może pomieścić 1900 osób oglądających zawody z trybun.

Terminarz 
W tabeli podana jest liczba walk z podziałem na kategorie i dni.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 136 zawodniczek z 31 państw.

Medalistki 
Medalistki po rozegraniu wszystkich konkurencji.

Tabela medalowa 
Klasyfikacja medalowa po rozegraniu wszystkich konkurencji.

Reprezentacja Polski

Przypisy 

2019
2019 w boksie
2019 w Hiszpanii